Мостище — деревня в составе Вишовского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Пряльня, Лямница, Крюки.

См. также 
 Вишовский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района